Колумбия принимала участие в Летних Олимпийских играх 2000 года в Сиднее (Австралия) в пятнадцатый раз за свою историю и завоевала одну золотую медаль. Эта победа стала первой в истории участия страны в Олимпийских играх.

Золото 
 Тяжёлая атлетика, женщины, до 75 кг — Мария Исабель Уррутия.

Состав и результаты олимпийской сборной Колумбии

Плавание 

Спортсменов — 4
В следующий раунд на каждой дистанции проходили лучшие спортсмены по времени, независимо от места, занятого в своём заплыве.
Мужчины

Женщины

Прыжки в воду 

Спортсменов — 2
В индивидуальных прыжках в предварительных раундах складывались результаты квалификации и полуфинальных прыжков. По их результатам в финал проходило 12 спортсменов. В финале они начинали с результатами полуфинальных прыжков.

Мужчины

Женщины

Стрельба 

Всего спортсменов — 2
После квалификации лучшие спортсмены по очкам проходили в финал, где продолжали с очками, набранными в квалификации. В некоторых дисциплинах квалификация не проводилась. Там спортсмены выявляли сильнейшего в один раунд.
Мужчины

Женщины

Триатлон 

Спортсменов — 1
Триатлон дебютировал в программе летних Олимпийских игр. Соревнования состояли из 3 этапов - плавание (1,5 км), велоспорт (40 км), бег (10 км).
Женщины

Тяжёлая атлетика 

Спортсменов — 1
В рамках соревнований по тяжёлой атлетике проводятся два упражнения - рывок и толчок. В каждом из упражнений спортсмену даётся 3 попытки, в которых он может заказать любой вес, кратный 2,5 кг. Победитель определяется по сумме двух упражнений.
Мужчины

Фехтование 

Спортсменов — 2

В индивидуальных соревнованиях спортсмены сражаются три раунда по три минуты, либо до того момента, как один из спортсменов нанесёт 15 уколов. В командных соревнованиях поединок идёт 9 раундов по 4 минуты каждый, либо до 45 уколов. Если по окончании времени в поединке зафиксирован ничейный результат, то назначается дополнительная минута до «золотого» укола.
 Мужчины

 Женщины

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 
 Состав сборной на www.sports-reference.com 

2000
Страны на летних Олимпийских играх 2000 года